Animátor (animátor mládeže) je termín, který se v češtině zhruba od 90. let 20. století používá v některých církevních nebo s křesťanskými církvemi spjatých skupinách a aktivitách pro označení osob, zpravidla mladých, které vedou činnosti zejména s mládeží nebo při nich pomáhají. Označení se používá zejména v římskokatolické a řeckokatolické církvi.

Pro obdobné pozice se v jiných hnutích používají kromě označení vedoucí také pojmy jako rádce (ve skautském hnutí), v případě dětských táborů navazujících na pionýrské tradice praktikant nebo instruktor, v salesiánském prostředí dříve též asistent. S pojmem animátor je spojeno očekávání, že úkolem takové osoby není jen pouhý dozor nebo organizace konkrétní akce, ale plnohodnotná účast na dění a zároveň formační (výchovný) vliv na ostatní účastníky.

Praxe jednotlivých organizací 

Například u slovenských saleziánů jsou do kurzu animátorů přijímáni lidé od 16 let věku. Výchovný, vzdělávací a tréninkový program trvá tři roky (6 půlročních kurzů, jejichž celkový rozsah je 120 hodin), je zakončen zkouškami a absolventi dostávají osvědčení. Tato forma vzdělávání u nich funguje od roku 1994.

Podobné kursy pořádají i čeští salesiáni, projekt Salesiánští animátoři je akreditován na ministerstvu vnitra podle zákona o dobrovolnické službě, č. 198/2002 Sb., požadovaný věk účastníků je minimálně 15 let věku a kurs je také tříletý. V prvním roce jsou v osnovách základy pedagogiky a psychologie, ve druhém roce organizační, právní, hygienické a bezpečnostní zásady a ve třetím roce etika a spiritualita, styly řízení a týmová spolupráce.

Podobné kursy pořádají také diecézní centra mládeže (DCM) v jednotlivých diecézích, koordinací se v české provincii zabývá Sekce pro mládež při České biskupské konferenci.

Odkazy

Související články 
 Animátor (cestovní ruch)

Reference

Externí odkazy 
 Studijně-formační kurs (Sekce pro mládež České biskupské konference, kurz určený mimo jiné též pro animátory mládeže)
 Salesiánští animátoři (Salesiáni Dona Bosca, Salesiánské hnutí mládeže – SHM)
 Aktivity farnosti pro mládež (františkánská farnost Plzeň Severní předměstí)
 Animátor.sk, web spojený se slovenskou organizací Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže – ZSKM)
 Animátorský kurz Olomoucké arcidiecéze

Profese
Pedagogika volného času
Křesťanské organizace